Wildenbach ist der Name von Fließgewässern:

 Wildenbach (Breitach), rechter Zufluss der Breitach im Kleinwalsertal bei Höfle, Gemeinde Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Wildenbach (Hahnenbach), rechter Zufluss des Hahnenbach (Nahe) bei Rudolfshaus, Ortsgemeinde Bruschied, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Wildenbach oder Wildebach, rechter Zufluss der Heller bei Neunkirchen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wildenbach, früherer Name des Axamer Bachs, rechter Zufluss des Inns bei Völs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Wildenbach, Oberlauf des Wörgler Bachs (Griesbach), rechter Zufluss des Inns bei Wörgl, Bezirk Kufstein, Tirol
 

Siehe auch:
 Wildengraben
 Wildenweiherbach